František Padour (Dobříš, 19 januari 1988) is een Tsjechisch wielrenner die sinds 2015 uitkomt voor Androni Giocattoli-Sidermec.

Overwinningen

2006
 Tsjechisch kampioen op de weg, Junioren
2012
1e etappe Ronde van Tsjechië
Eindklassement Ronde van Tsjechië

Resultaten in voornaamste wedstrijden 
(*) tussen haakjes aantal individuele etappe-overwinningen
|
|}

Ploegen 
 2007-CK Pribram Bei
 2008-CK Windoor's-Pribram
 2009-PSK Whirlpool-Author
 2011-PSK Whirlpool-Author (vanaf 01/08)
 2012-Whirlpool-Author
 2013-Bauknecht-Author
 2014-Team NetApp-Endura
 2015-Androni Giocattoli-Sidermec

Tsjechisch wielrenner